Az 1982-es Australian Open férfi versenyét az amerikai Johan Kriek nyerte honfitársa Steve Denton előtt.

Kiemeltek 

  Johan Kriek, (Bajnok)
  Steve Denton, (Döntős)
  Mark Edmondson, (Első kör)
  Brian Teacher, (Negyeddöntő)
  Tim Mayotte, (Harmadik kör)
  Hank Pfister, (Elődöntő)
  John Alexander, (Negyedik kör)
  Chris Lewis, (Harmadik kör)

  John Sadri, (Negyedik kör)
  Tim Wilkison, (Harmadik kör)
  Jeff Borowiak, (Negyedik kör)
  Victor Pecci, Sr., (Első kör)
  Phil Dent, (Negyedik kör)
  Russell Simpson, (Második kör)
  Fritz Buehning, (Első kör)
  Paul McNamee, (Elődöntő)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1